de heilige Bonaventura (Giovanni di Fidanza) (1221–1274), Italiaans franciscaans theoloog en filosoof

Overige personen (achternaam)
 Segna di Bonaventura (14e eeuw), Italiaans schilder
 Lorenzo di Bonaventura (1957), Amerikaans filmproducent
 Flore Bonaventura (1988), Frans actrice
 Giacomo Bonaventura (1989), Italiaans voetballer

Overige personen (voornaam)
 Bonaventura Berlinghieri (13e eeuw), Italiaans kunstschilder
 Bonaventura Vulcanius (1538-1614), Zuid-Nederlands humanist en hoogleraar Grieks
 Karel Bonaventura van Longueval (graaf van Bucquoy) (1571-1621), maarschalk in Spaanse dienst
 Bonaventura Elsevier (1583-1652), Nederlands boekhandelaar en boekdrukker
 Bonaventura Cavalieri (ca. 1598-1647), Italiaans wiskundige, natuurkundige, sterrenkundige en astroloog
 Bonaventura Peeters (1614-1652), Zuid-Nederlands kunstschilder
 Bonaventura Zumbini (1836-1916), Italiaans hoogleraar en senator
 Bonaventura Porta (1866-1953), Italiaans bisschop

Biologie
 Austrostelis bonaventura, vliesvleugelig insect
 Tetilla bonaventura, een sponssoort

Economie
 Uitgeversmaatschappij Bonaventura (1945-1997), Nederlandse uitgeverij, opgegaan in Reed Business Information

Geografie
 polders Oud-Bonaventura en Nieuw-Bonaventura, nabij 's-Gravendeel

Onderwijs
 Bonaventuracollege, school voor katholiek voortgezet onderwijs in Leiden
 Sint Bonaventura, lerarenvereniging voor katholiek onderwijs in Nederland

Religie
 Heilige-Bonaventurakerk, katholieke kerk in Woerden
 Sint-Bonaventurakathedraal, katholieke kerk in Banja Luka (Bosnië en Herzegovina)

Zie ook 
 Bonaventure (doorverwijspagina)
 Buenaventura (doorverwijspagina)